Абдураї́мов  ()— узбецьке прізвище.

Відомі носії 

 Абдураїмов Азамат Берадорович (*1966) — колишій радянський та узбецький футболіст, узбецький футзаліст та узбецький футбольний тренер.
 Абдураїмов Берадор Хасанович (*1943) — колишній радянський футболіст та радянський і узбецький футбольний тренер.